Павел Обухов: Обухов, Павел Матвеевич (1820—1869) — русский потомственный дворянин, действительный статский советник, горный инженер, учёный-металлург, открывший способ получения высококачественной стали.
 Обухов, Павел Михайлович (1911 — ?) — бригадир монтёров пути, Герой Социалистического Труда.